Nikolàievka - Николаевка  - és un possiólok de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.817 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea